Tadeusz Styczyński (1801-1864) – uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny
 Tadeusz Styczyński (1870-1942) – ksiądz katolicki, poseł do Sejmu Pruskiego, zamordowany w Dachau
 Tadeusz Styczyński – polski neurochirurg, profesor